Bomba voadora pode se referir à:

 V-1: antecessor do míssil de cruzeiro, criado pelos nazistas na II Guerra Mundial
Foguete V2: primeiro míssil balístico criado pelos nazistas na II Guerra Mundial
 Bomba voadora: outros tipos de veículos aéreos tripulados (no estilo kamikaze) ou não-tripulados, carregando cargas explosivas.

Ligações externas 
 

Equipamento e tecnologia da Segunda Guerra Mundial
Mísseis
Desambiguação